Le Championnat de France de football de National 3 2021-2022 est la  du championnat de France de football de cinquième division. Il est géré par les treize ligues régionales, à l'exception du groupe Corse-Méditerranée qui reste géré par l'organe fédéral.

Le cinquième niveau du championnat oppose cent soixante-neuf clubs français répartis en onze groupes régionaux de quatorze clubs et un groupe de quinze (poule Corse-Méditerranée), en une série de vingt-six rencontres (28 pour la poule Corse-Méditerranée) jouées durant la saison de football entre le  et le .

La première place de chaque groupe permet de monter en National 2 lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en ligues régionales, voire plus si une équipe régionale est relégué depuis le National 2 condamnant ainsi une équipe supplémentaire.

Décisions administratives, retraits et repêchages 

La saison 2020-2021 ayant été suspendue puis définitivement annulée alors que seulement six journées avaient pu se dérouler, l'ensemble des équipes sont reconduites pour cette saison à l'exception de quelques-unes :
 le GFC Ajaccio, évoluant en N2, est rétrogradé administrativement en National 3 par la DNCG au cours de l'été; ainsi, exceptionnellement 15 clubs prennent place dans la poule Corse-Méditerranée;
 le Tours FC est rétrogradé par la commission régionale de contrôle des clubs (CRCC) de la Ligue du Centre Val de Loire en championnat régional;
 les deux clubs de Bourges évoluant en N2, le Bourges Foot et Bourges 18 fusionnent pour devenir Bourges Foot 18; l'équipe réserve de ce nouveau club est intégré dans la poule  Centre-Val de Loire.

Quelques ajustements ont lieu :
le club de l'AS Vitré et la réserve du LOSC Lille, meilleurs  lors de la saison 2019-2020 sont repêchés dans le championnat N2 ; se désistant, le LOSC permet à la réserve du club de Montpelier HSC de se voir promu en N2 comme celui de Vitré.
Ces deux repêchages entrainent, par répercussion, un repêchage dans les poules Bretagne et Occitanie pour combler les places vides. Ainsi les clubs de l' Trégunc et l' Aigues-Mortes,  de leur poule respective en 2019-2020 sont maintenus en N3.

Groupe Auvergne-Rhône-Alpes

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Bourgogne-Franche-Comté

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Bretagne

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Centre-Val de Loire

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Corse-Méditerranée

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Grand-Est

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Hauts-de-France

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Normandie

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Nouvelle-Aquitaine

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Occitanie

Clubs participants

Compétition 

 Narbonne pénalisé de 3 points en raison de son forfait en Coupe Gambardella.
| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Paris Île-de-France

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Groupe Pays de la Loire

Clubs participants

Compétition 

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Bilan de la saison

Statistiques

Liens externes 
 Page sur le National 3 sur le site de Fédération française de football (FFF)
 Résultats de National 3 sur le site de Fédération française de football (FFF)

Notes et références

Notes

Références 

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
Championnat M5